Алекса́ндр Анато́льевич Остро́вский (26 апреля 1959, Омск — 3 июня 2020) — советский боксёр первой средней весовой категории, выступал за сборную во второй половине 1980-х годов. Чемпион СССР, победитель Игр доброй воли, обладатель Кубка Европы, заслуженный мастер спорта. Также известен как главный тренер боксёрской команды ЦСКА.

Биография 
Александр Островский родился 26 апреля 1959 года в Омске. В детстве активно занимался плаванием, плавал стометровки кролем и баттерфляем, получил первый взрослый разряд, но после смерти тренера решил оставить этот вид спорта. В возрасте тринадцати лет записался в секцию бокса, базирующуюся в зале спортивного клуба «Сибирский нефтяник», тренировался под руководством заслуженного тренера Леонида Киселёва. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1980 году, когда одержал победу на отборочных зональных соревнованиях, на первенстве Центрального совета «Труд» и впервые поучаствовал в состязаниях взрослого чемпионата СССР, где на стадии четвертьфиналов со счётом 2:3 уступил Исраелу Акопкохяну. Этими достижениями обратил на себя внимание тренеров национальной сборной.

На чемпионате СССР 1985 года Островский выиграл в первом среднем весе серебряную медаль, а год спустя стал уже чемпионом. Будучи лучшим в своей весовой категории, представлял страну на Играх доброй воли в Москве и выиграл здесь золотую награду, одолев всех своих соперников — тем самым выполнил норматив мастера спорта международного класса. В 1987 году занял на первенстве Советского Союза лишь третье место и с этого момента перестал попадать в основной состав сборной. Несмотря на это, Александр Островский вплоть до 1989 года продолжал ездить на крупные международные турниры, в том числе был победителем на таких престижных соревнованиях как «Странджа» и «Ринг Софии» в Болгарии, «TSC» в Германии, «Золотой пояс» в Румынии, Кубок короля в Таиланде, «Фолькс Штимме» в Австрии, Мемориал Вацлава Прохазки в Чехословакии, Кубок президента в Индонезии, Спартакиады дружественных армий, одерживал победы на матче СССР — США и на Кубке Европы. Всего за 16 лет в любительском боксе провёл 287 боёв, из них 276 окончил победой.

Покинув сборную, в 1990 году Островский решил попробовать себя на профессиональном уровне и уехал в США, однако каких-либо существенных успехов на этом поприще не добился, вскоре вернувшись в Россию. Жил в Москве, работал тренером в боксёрском клубе ЦСКА, был личным тренером Елены Савельевой и Софьи Очигавы. Окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, где учился на кафедре теории и методики бокса, фехтования и единоборств. В 2003 году за победу на Играх доброй воли и Кубке Европы присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России». Ежегодно в Омске проходит Всероссийский мастерский турнир класса «А» по боксу имени А. А. Островского. Был женат, имел двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Всероссийский турнир по боксу имени заслуженного мастера спорта Александра Островского

Боксёры 1980-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Чемпионы СССР по боксу
Мастера спорта СССР международного класса
Заслуженные мастера спорта России
Тренеры России по боксу